BLD peut faire référence à :
 Bashkimi Liberal Demokrat (en français, Union libérale démocrate), un parti politique albanais ;
 .

bld peut faire référence à :
 bolago, une langue.